Die 6. Squash-Europameisterschaften im Einzel ( European Individual Closed Championships) fanden vom 7. bis 10. Juni 2006 in Budapest statt.

Titelverteidiger bei den Herren war Grégory Gaultier, bei den Damen Vanessa Atkinson. Gaultier gewann seinen dritten Titel in Folge, als er im Endspiel Borja Golán mit 9:2, 9:0 und 10:8 besiegte. Im Finale der Damen traf Jenny Duncalf auf Laura Lengthorn-Massaro. Duncalf gewann die Partie 9:2, 9:5 und 9:0 und feierte damit ihren ersten Titelgewinn.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 54, das der Damenkonkurrenz aus 28 Spielern. Eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Wildcards wurden nicht vergeben, Preisgelder und Weltranglistenpunkte gibt es bei Europameisterschaften nicht. In beiden Feldern wurde die Setzung bei den Positionen drei und vier, den Positionen fünf bis acht und den Positionen neun bis 16 in Form einer gruppierten Setzung vorgenommen. Diese Setzungen werden daher nachfolgend alphabetisch angegeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)

2006
Squashturnier 2006
Squashturnier in Budapest